Club Sport Marítimo de Venezuela foi um clube de futebol da cidade de Caracas, Venezuela. 

O clube foi fundado em 1959 por imigrantes portugueses que viviam em Caracas, em uma alusão ao Club Sport Marítimo, de Madeira, Portugal.

Titúlos
Primera Divisão Venezuelana: 4 
1986/1987, 1987/1988, 1989/1990 and 1992/1993.
Segunda Divisão Venezuelana: 2
1985, 2003/04
Copa da Venezuela: 2
1987, 1989

Participações em Competições da CONMEBOL
Copa Libertadores: 5 participações
Melhor participação: segunda fase em 1992
Copa CONMEBOL: 1 Participação
1992: Primeira fase

Ligações externas 
Club Centro Maritimo de Venezuela

 
Clubes de futebol fundados em 1959